Acrobrochus vemus är en armfotingsart som först beskrevs av Cooper 1973.  Acrobrochus vemus ingår i släktet Acrobrochus och familjen Terebratulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Armfotingar
vemus